Il singolare del torneo di tennis Guarujá Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Van Winitsky che ha battuto in finale Carlos Kirmayr 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Carlos Kirmayr (finale)
 Pat Du Pré (primo turno)
 Manuel Orantes (quarti di finale)

 Van Winitsky (campione)
 Phil Dent (semifinali)
 Gianni Ocleppo (primo turno)
 Kim Warwick (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Guarujá Open 1982